Pidlissja (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Krassyliw, siehe Pidlissja (Krassyliw)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Roschnjatiw, siehe Pidlissja (Roschnjatiw)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Pidlissja (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary, siehe Pidlissja (Browary)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Pidlissja (Stryj)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Pidlissja (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Butschatsch, siehe Pidlissja (Butschatsch)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml, siehe Pidlissja (Ljuboml)